Artatama I, koning van het Hurritische rijk van Mitanni laat in de 15e eeuw v.Chr. 
 Artatama II, de naam van een usurpator van de troon van koning Tushratta van Mitanni in de 14e eeuw v.Chr.